If You Wanna Break This World (Omae ga Sekai wo Kowashitai nara, ) — японська містична дзьосей-манґа, намальована манґакою Фуджівара Каору, про вампірів.

Сюжет 
Коїдзумі Канні дуже подобається один з відвідувачів кафе, в якому вона працює. Майже кожен день Він заходить в кафе і замовляє булочки з начинкою без лука. Він — Тодзіо Рен, теж зацікавлений Канною, але з іншої причини. Вона дуже схожа на дівчину, яку колись знав Рен. Так трапляється, що Канна потрапляє в автомобільну аварію і майже вмирає. Рен рятує її. Але життя, яке він дає взамні Канні відрізняється від того, яким вона жила колись.

Див. також 
 Franken Fran
 Банья
 Stroke Material
 Руйнівник

Посилання 
 Манґа на сайті «readmanga.me» 
 Манґа на сайті «mangafox.me» 
 Манґа на сайті «animanga» 

Аніме та манґа для жінок
Манґа на психологічну тематику
Фуджівара Каору